Lijst van insecten in Colombia
 Lijst van spinachtigen in Colombia
 Lijst van kreeftachtigen in Colombia
 Lijst van weekdieren in Colombia
 Lijst van stekelhuidigen in Colombia